UFC on ESPN: Makhachev vs. Moisés, также известный как UFC on ESPN 26 или UFC Vegas 31 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 17 июля 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Ислам Махачев победил Тиагу Мойзеса удушающим приёмом в четвёртом раунде. В соглавном бою Миша Тейт победила Марион Рено техническим нокаутом в третьем раунде.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного поединка турнира изначально был запланирован поединок в полулёгком весе между бывшим чемпионом UFC Максом Холлоуэем (#1 в рейтинге) и Яиром Родригесом (#3 в рейтинге).

Изменение главного события турнира 
17 июня стало известно, что поединок между Холлоуэем и Родригесом не сможет стать заглавным событием турнира, так как Холлоуэй вынужден сняться из-за полученной травмы. Ожидается, что организаторы не будут искать замену выбывшему Холлоуэю и их бой с Родригесом будет перенесён на один из будущих турниров. Данное мероприятие посвящено возвращению после завершения карьеры бывшей чемпионки UFC в легчайшем весе Миши Тейт против Марион Рено. В связи с этим ожидалось, что возможно этот бой станет новым главным поединком турнира. Тем не менее, 24 июня стало известно, что бой в лёгком весе между Исламом Махачевым и Тиагу Мойзесом, который уже был запланирован на турнире, получил статус нового заглавного события.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий и допущены к боям.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Билли Карантильо vs. Габриэль Родригес
 Выступление вечера: Миша Тейт, Матеуш Гамрот, Родолфу Виейра и Родригу Насименту

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
20 июля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Омари Ахмедов (бывший #15) покинул рейтинг Топ-15 среднего веса (не продлен контракт)

Марион Рено (бывшая #12) после поражения на турнире покинула рейтинг Топ-15 женского легчайшего веса (завершила карьеру)

См. также 
 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN